Леонид Александрович Ганоцкий (1921—2000) — советский работник строительной отрасли, экскаваторщик, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился 5 мая 1921 года в селе Займо-Обрыв, ныне Азовского района Ростовской области.

С 1940 года служил в Красной армии, был участником Великой Отечественной войны, командир отделения 326-го стрелкового полка 21-й стрелковой дивизии Карельского фронта, сержант. Освобождал Румынию, закончил войну в Австрии. Был награждён знаком «Отличник разведки».

С 1949 года работал бригадиром экипажа экскаватора в передвижной механизированной колонне № 6 «Главдонводстроя» в городе Батайск Ростовской области, созданной решением Ростовского облисполкома для производства мелиоративных работ. Принимал участие в строительстве многих оросительных систем Ростовской области: Азовской, Нижне-Донской, Багаево-Садковской, Манычской. На строительстве первой очереди Азовского магистрального канала в  по его инициативе впервые в нашей стране в 1959 году был внедрён метод круглосуточной работы экскаваторов по скользящему графику. Такой метод четырёхсменной укомплектованности экипажа часто называли методом Ганоцкого и он распространялся не только в мелиоративных организациях области, но и во всей стране.

В 1968 году звено Ганоцкого достигло самой высокой выработки — 533 тысячи кубометров грунта. Задание девятой пятилетки бригада выполнила на  В июне 1970 года Минводхоз СССР, ЦК профсоюза и Центр научной организации труда провели на базе «Главдонводстроя» Всесоюзную школу передового опыта круглосуточной работы экскаватора при четырёхсменной укомплектованности.

Был членом КПСС и делегатом XXIV съезда КПСС (1971). В начале 1980-х годов вышел на пенсию, жил в Батайске. Умер 8 августа 2000 года.

В июне 2006 года в Батайске установлен бюст Герою Социалистического Труда — Л. А. Ганоцкому (около городского музея, скульптор — А. А. Скнарин).

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия, Ганоцкому Леониду Александровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
 Награждён двумя орденами Ленина (1966, 1971), орденами Отечественной войны 2-й степени (11.03.1985), Славы 2-й и 3-й степеней, а также медалями, в том числе «За трудовую доблесть» (1954).
 Заслуженный строитель РСФСР.
 Почётный гражданин города Батайск (7.04.1982).

См. также 
 Список Героев Социалистического Труда Ростовской области

Примечания

Ссылки 

Сержанты (СССР)
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Делегаты XXIV съезда КПСС